Artemida je lahko:

 Artemida, boginja v grški mitologiji,
 105 Artemida, asteroid v glavnem asteroidnem pasu

Zunanje povezave